Metro kan syfta på:

 Metro (tidning) – en nedlagd gratis nyhetstidning i Sverige
 Metro International S.A. - förlaget som gav ut tidningen Metro och ger ut dess systertidningar i flera länder
 Metro (snabbköp) - en tidigare svensk snabbköpskedja
 Metro AG – en tysk handelskoncern som äger ett antal företag inom dagligvaru- och hemelektronik
 Metro Inc. – en kanadensisk snabbköpskedja 
 Metro (film) –  en amerikansk action-thriller från 1997
 Metro (musikal) – en polsk musikal
 Metro-Goldwyn-Mayer – ett amerikanskt filmbolag
 Metro Station – ett tidigare amerikanskt pop/rockband som grundades 2006 
 Mini Metro – en engelsk bilmodell, först under märkesnamnet Austin, senare Rover

Transport
 Metro – en typ av järnväg eller spårväg som på svenska kan kallas för stadsbana
 Metro – en typ av järnväg som på svenska kan kallas för tunnelbana
 Helsingfors metro - ett tunnelbanenät i Helsingfors
 Köpenhamns metro – ett tunnelbanenät i Köpenhamn
 Paris metro – ett tunnelbanenät i Paris
 Premetro – en snabbspårväg i tunnel
 Lista över tunnelbanor och stadsbanor

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Metro, distrikt, Lampung, 
 Metro (Indonesien), stad, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar